

Persone 
Alfredo Maisto (1918-1976) –  mafioso italiano 
Enrico Maisto (1940-1997) – attore italiano
Massimiliano Maisto (1980) – ex ciclista su strada italiano

Altro 
Maisto –  azienda automobilistica californiana